Soso, artista dell'Antica Grecia
 Soso, popolo africano
 Soso, brano musicale dei Winner del 2019
 Soso, città degli Stati Uniti d'America nello Stato del Mississippi.